The Riot é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett e estrelado por Mabel Normand, Fatty Arbuckle e Ford Sterling.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett